El Torneig de Palerm 2021, oficialment conegut com a Palermo Ladies Open 2021 i tradicionalment Internazionali Femminili di Palermo 2021, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als WTA 250 de la WTA. La 32a edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 25 de juliol de 2021 al Country Time Club de Palerm, Itàlia.

La tennista estatunidenca Danielle Collins va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2021
WTA Tour 2021